

Бронепалубные крейсера 
 «Патагония»
 «Вейнтисинко де Майо» («Некочеа»)
 «Нуэве де Хулио»
 «Патрия»
 «Буэнос-Айрес»

Броненосные крейсера 
 Броненосные крейсера типа «Гарибальди»
 «Гарибальди»
 «Сан-Мартин»
 «Бельграно»
 «Пуэйрредон»
 Броненосные крейсера типа «Ривадавия» («Митре») (проданы Японии)
 «Ривадавия» («Митре»)
 «Морено» («Рока»)

Лёгкие крейсера 
 «Ла Архентина»
 Лёгкие крейсера типа «Бруклин»
 «Генерал Бельграно» («17 де Октубре»)
 «Нуэве де Хулио»

Тяжёлые крейсера 
 Тяжёлые крейсера типа «Альмиранте Браун»
 «Альмиранте Браун»
 «Вейнтисинко де Майо»

См. также 
 Список крейсеров по странам

К
Списки военных кораблей по странам